«Челленджери» — романтична спортивна комедія. Режисером картини є Лука Гуаданьїно,сценарист — Джастіна Куріцкеса . Головні ролі виконали Зендая, Джош О'Коннор і Майк Фейст .

Сюжет 
Дружина та тренер знаменитого тенісиста, який переживає серію програшів, записує його на змагання Challenger, де вони дізнаються, що він змагатиметься з її колишнім коханцем.

Актори 

 Зендая в ролі Таші Дональдсон
 Джош О'Коннор в ролі Патріка Цвейга
 Майк Фейст — Арт Дональдсон

Виробництво 
У лютому 2022 року було оголошено, що компанія Metro-Goldwyn-Mayer замовила фільм, режисером якого буде Лука Гуаданьїно, а головні ролі виконають Зендая, Джош О'Коннор і Майк Фейст . Зендая також виступить продюсером фільму.

Основні зйомки розпочалися 3 травня 2022 року в Бостоні, де відбувся кастинг для місцевих жителів на прослуховування на роль тенісистів, статистів і дублерів. Зйомки проходили в районах Бек-Бей і Іст-Бостон. Зйомки завершилися 26 червня 2022 року

Прем'єра 
Вихід фільму запланований на 11 серпня 2023 року .

Примітки

Посилання 

 

Фільми США 2023
Фільми про великий теніс
Фільми Metro-Goldwyn-Mayer
Фільми Луки Гуаданьїно
Фільми англійською мовою